Portariá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Portariá (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Magnisías, 
 Portariá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar